Торрихос () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 17 км². Население — 13374 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

Покровителем города считается святой Хиль (1 сентября).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web oficial del Ayuntamiento de Torrijos

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо